Церцва́дзе () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Григорий (Церцвадзе) — епископ Грузинской православной церкви.
 Церцвадзе, Джемал Давидович — советский гандболист.
 Церцвадзе, Илья Иванович — советский лингвист-кавказовед.
 Церцвадзе, Михаил Ираклиевич (1905 — ?) — Герой Социалистического Труда.